Die Rollhockey-Weltmeisterschaft 1950 war die sechste Weltmeisterschaft in Rollhockey. Sie fand vom 27. Mai bis zum 2. Juni 1950 in Mailand statt. Organisiert wurde das Turnier von der Federation Internationale de Patinage a Roulettes und war zudem die Rollhockey-Europameisterschaft, trotz der zweiten Teilnahme von Ägypten.

Die zehn teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst im Liga-System gegeneinander. Die beiden Bestplatzierten Mannschaften spielten dann gegeneinander um den Turniersieg. 

Es wurden 46 Spiele gespielt, in denen 289 Tore erzielt wurden. Sieger des Turniers wurde Portugal. Es war Portugals vierter Titel in Folge.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende zehn Mannschaften teil:

Liga

Tabelle

Finale

Weblinks 
 

1950
Sportveranstaltung in Mailand
Sportveranstaltung 1950